Гауденций (Gaudentius) може да се отнася за:

 Флавий Гауденций (+ 432), баща на римския magister militum Флавий Аеций
 Гауденций, син на Флавий Аеций
 няколко Светии Гауденций